Terminus – stazione linfonodale che si trova alla base del collo
 Termine – divinità romana
 Terminus – pianeta immaginario del Ciclo della Fondazione di Isaac Asimov
 Terminus – documentario del 1961 diretto da John Schlesinger.
 Terminus – personaggio fumetti della Marvel Comics
 Terminus – genere di coleotteri della famiglia Curculionidae
 Terminus – videogioco del 1986 
 Terminus – videogioco del 2000
 Terminus – album dei Jesu del 2020
 Terminus –  documentario cortometraggio del 1961 diretto da John Schlesinger